Hello Katy Tour — первый концертный тур американской певицы Кэти Перри, организованный в поддержку её второго альбома One of the Boys (2008).

В рамках турне Кэти посетила Северную Америку, Европу, Азию и Австралию.

Подготовка 
После завершения Warped Tour (2008), Перри объявила о турне в ноябре 2008 года, после MTV Europe Music Awards (2008), где она была ведущей. В интервью Billboard, Перри заявила: «Над моим туром работает парень, который создает сцены для Мадонны, я предаюсь моим навязчивым идеям с фруктами и кошками и воплощаю их в проектировании моих нарядов.»

Открытие 
 3OH!3 (Европа)
 Ladyhawke (Европа)
 Bedük (Стамбул)
 Sliimy (Великобритания)
 The Daylights (США)

Сет-лист 
 «Fingerprints»
 «One of the Boys»
 «Hot n Cold»
 «Self Inflicted»
 «Use Your Love»
 «Waking Up in Vegas»
 «Lost»
 «Thinking of You»
 «Mannequin»
 «Ur So Gay»
 «I’m Still Breathing»
 «I Think I’m Ready»
 «If You Can Afford Me»
На бис:
  «Don't Stop Me Now»
  «I Kissed a Girl»

Даты концертов

Доход тура

Примечания 

Концертные туры Кэти Перри
Концертные туры 2009 года